WH steht für:
 China Northwest Airlines (IATA-Airline-Code), ehemalige chinesische Fluggesellschaft
 WDL Aviation (IATA-Code), deutsche Charterfluggesellschaft
 Wachhabender, militärischer Führer einer Wachmannschaft (Bundeswehr)
 Weigle-Haus
 Wehrmacht Heer
 West Hartford
 Western Hemisphere, Richtungscode („Global Indicator/GI“) der IATA
 Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen mit über 8000 Studierenden
 Wohnheim
 Wandheizung

WH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Exeter
 Irland: County Westmeath/An Iar-Mhí
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Praga-Północ, Stadtbezirk von Warschau
 Wehrmacht Heer, deutsches Autokennzeichen (1935–1945)

Wh steht für:
 Wattstunde
 Wallhack
 Warhammer

Wh. steht für:
 Wiederholung

WH